Перит может означать:
 Перит — минерал.
 Перит или Периайт (Peryite) — персонаж компьютерной игры The Elder Scrolls.

См. также 
 Пирит (значения)